Action Directe kan have flere betydninger:

 Action Directe – fransk byguerilla fra 1970erne og 1980erne.
 Action Directe, Canada – canadisk byguerilla i 1980erne, også kendt som the Squamish Five.
 Action Directe (klatring) – vanskelig sportsklatrerute i Frankenjura, Tyskland.
 Action Directe (orkester) – cyberkultur-band.